Al-Mustansir puede referirse a:

Al-Mustánsir, califa fatimí de El Cairo (1036-1094).
Hasan al-Mustánsir, califa hammudí de Málaga (1040-1042).
Abu Yaqub Yúsuf II al-Mustánsir, califa almohade (1213-24).
Al-Mustánsir (abasí), califa abasí de Bagdad (1226-42).
Al-Mustánsir II, califa abasí de El Cairo (1261-1262).